Первый сезон американского телесериала «Новый агент Макгайвер», премьера которого состоялась на канале CBS 23 сентября 2016 года , а заключительная серия сезона вышла 14 апреля 2017 года. Общее количество серий в сезоне составило 21.

Сюжет 
История молодого человека лет двадцати, Ангуса «Мака» МакГайвера, который создает тайную организацию внутри правительства США, где использует свой исключительный талант в решении неординарных проблем и обширные научные знания, чтобы спасать жизни. Следовать за ним в его рискованных миссиях по всему свету будет независимый бывший агент ЦРУ - Джек Далтон. Под эгидой Департамента Внешних Дел МакГайвер берется за спасение мира, вооружившись до зубов лишь смекалкой, жвачкой и скрепкой.

В ролях

Основной состав 

 Лукас Тилл -  Ангус «Мак» Макгайвер
 Джастин Хайрс - Уилт Бозер
 Тристин Мэйс - Райли Дэвис
 Мередит Итон - Матильда «Мэтти» Веббер
 Джордж Идс -  Джек Далтон
 Сандрин Холт - Патрисия Торнтон

Второстепенный состав 

 Трэйси Спиридакос - Никки Карпентер

Гостевой состав 

 Дэниел Дэ Ким - Чин Хо Келли
 Грейс Пак - Коно Калакауа
 Тайлор Уайли - Камекона Тупола

Эпизоды

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания

Ссылки 
Телесезоны США 2016 года
Телесезоны США 2017 года